Гомбин:

 Гомбин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоцкий повят.
 Гомбин — гмина (уезд) в Польше, входит в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство.